Pułki artylerii noszące numer „14”:

Polskie:
 14 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej (1919–1939)
 14 Pułk Artylerii Lekkiej (1945–1947)
 14 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1967–2010) → 14 dywizjon artylerii przeciwpancernej
 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej (od 2019)

Austro-węgierskie:
 14 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 14 (1908–1915)
 14 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 14 (1908–1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 14 (1913–1918)